

Astronomia 
 1304 Arosa – asteroide della fascia principale

Persone 
 Gustave Arosa (1830-...) – collezionista d'arte francese

Geografia

Portogallo 
 Arosa – ex comune ora frazione di Guimarães, comune nel distretto di Braga (Nord)

Spagna 
 La Isla de Arosa – nome spagnolo di A Illa de Arousa, isola e comune nella provincia di Pontevedra (Galizia)

Svizzera 
 Arosa – comune nella regione Plessur (Canton Grigioni)

Trasporti 
 SEAT Arosa – automobile prodotta dalla SEAT